Сте́рео (от  — твёрдый) — первая часть сложных слов:

 Стереофония — двуканальная запись и воспроизведение звука.
 Стереоизображение — объёмное, рельефное изображение.
 Стереодисплей — устройство визуального отображения информации, позволяющих создавать у зрителя иллюзию частичного либо полного погружения в сцену и наличия реального объёма у демонстрируемых объектов.
 Стереокино
 Стереометрия — раздел геометрии.
 Стереохимия — раздел химии.
 Стереоизомеры — пространственные изомеры, атомные структуры которых являются зеркальными отображениями друг друга.
 Стереотип — шаблон, трафарет, печатная форма.

 «Стерео» (, 1969) — фильм режиссёра Дэвида Кроненберга.
 «Стерео» Stereo — фильм производства Германии 2014 года режиссёра Максимилиана Эрленвайна.

См. также 
 STEREO () — космические аппараты НАСА на гелиоцентрической орбите, предназначенные для изучения солнечной активности.